Der Aufstand der Fischer von St. Barbara bezeichnet:
 Aufstand der Fischer von St. Barbara, Novelle von Anna Seghers
 Aufstand der Fischer von St. Barbara (Film), DDR-Verfilmung von Thomas Langhoff aus dem Jahre 1988
 Der Aufstand der Fischer, Verfilmung der Seghers-Novelle von Erwin Piscator aus dem Jahre 1934